Aleksandr Iwanow (ur. 1982) – rosyjski lekkoatleta, oszczepnik
 Aleksandr Iwanow (ur. 1993) – rosyjski lekkoatleta, chodziarz
 Aleksandr Iwanow (1806–1858) – rosyjski malarz
 Aleksandr Iwanow (1898–1984) – rosyjski reżyser filmowy
 Aleksandr Iwanow (1899-1959) – radziecki reżyser-animator 
 Aleksandr Iwanow (ur. 1962) – rosyjski kolekcjoner sztuki
 Aleksandr Iwanow (1928–1997) – rosyjski piłkarz nożny
 Aleksandr Iwanow (ur. 1974) – rosyjski piłkarz nożny
 Aleksandr Iwanow – rosyjski piłkarz ręczny
 Aleksandr Iwanow – rosyjski żużlowiec
 Aleksandr Iwanow (ur. 1989) – rosyjski sztangista
 Aleksandr Iwanow – rosyjski bokser
 Aleksander Iwanow (ur. 1956) – amerykański szachista pochodzenia rosyjskiego
 Alaksandr Iwanou (ur. 1994) – białoruski piosenkarz